Scherzi da papero (The High and the Flighty) è un film del 1956 diretto da Robert McKimson. È un cortometraggio animato della serie Merrie Melodies, prodotto dalla Warner Bros. e uscito negli Stati Uniti il 18 febbraio 1956. I protagonisti del cartone animato sono Foghorn Leghorn, Barnyard Dawg e Daffy Duck.

Trama
Foghorn Leghorn fa uno scherzo a Barnyard Dawg che, a sua volta, si vendica. Daffy Duck, un venditore ambulante di articoli per fare scherzi, vede la scena e vende a Foghorn un osso finto con all'interno una molla, che Barnyard ingoia. Lo scherzo funziona, così Daffy interviene vendendo al cane una pannocchia di granturco collegata a un cavo elettrico; anche questo scherzo funziona. Daffy vende perciò a Foghorn un giradischi con un disco su cui ci sono registrati i suoni che emette un treno e una sagoma raffigurante la parte anteriore di una locomotiva. Questo scherzo, però, non funziona come sperato: quando il gallo si dirige verso il cane, quest'ultimo riesce a schivare la finta locomotiva e a capire l'inganno, mentre il gallo va accidentalmente su dei binari, per poi finire addosso a un treno. Dopo aver medicato Foghorn, Daffy vende a lui e a Barnyard una trappola con un elastico seguito da un tubo e una bottiglia: chi viene travolto dall'elastico teso passerà per il tubo e rimarrà incastrato nella bottiglia. Sia il gallo che il cane preparano la trappola l'uno per l'altro; tuttavia si rendono conto di quello che Daffy Duck sta facendo a loro e che si sta arricchendo sempre di più nel processo. Daffy, dopo aver contato il denaro incassato, cade nella trappola che Foghorn e Barnyard hanno preparato unendo le forze, rimanendo quindi incastrato nella bottiglia.

Distribuzione

Edizione italiana
Esistono due doppiaggi italiani del corto. Il primo risale al 1973. Il secondo risale al 1997, effettuato dalla Time Out Cin.Ca ed usato in TV e VHS.

Edizioni home video
Il cortometraggio è incluso con il primo doppiaggio nella VHS Daffy Duck:1 e con il ridoppiaggio nella VHS Le Stelle di Space Jam-Daffy Duck.

Collegamenti esterni
  Scherzi da papero, in Internet Movie Database, IMDb.com.
 

Cortometraggi Merrie Melodies
Film d'animazione statunitensi